Hörtenhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Hörtenhuber (* 1959), österreichischer Jurist und Richter
 Josef Hörtenhuber (1865–1936), österreichischer Gastwirt, Bauer und Politiker